Appias est une nymphe de la mythologie romaine
 Appias est un genre de lépidoptères.